Горт:

 Горт — город в Ирландии, в графстве Голуэй.
 Горт — фамилия. Известные носители:
 Горт, Властимил (род. 1944) — немецкий, ранее чехословацкий шахматист.
 Горт, Джон Стендиш (1886—1946) — фельдмаршал британской армии.

См. также